«Тихий Дон» () — семисерийный драматический телесериал режиссёра Сергея Бондарчука, экранизация одноимённого романа Михаила Шолохова. Совместное производство России, Великобритании и Италии. Существует также кинотеатральная версия, принадлежащая компании International Cinema Company, которая вышла в европейский прокат.

Сюжет 
Сюжет фильма рассказывает об истории семьи Мелеховых, живших в хуторе Татарском (станица Вёшенская) в 1910—1920-х годах. История начинается со спокойного довоенного времени и повествования о жизни зажиточной казачьей семьи. 

Главный герой Григорий Мелехов начинает ухаживать за замужней женщиной — Аксиньей Астаховой, соседкой Мелеховых. Ничто не может остановить вспыхнувшее в нём чувство: ни смертельно опасная ссора с мужем Аксиньи — Степаном, ни гнев отца. Пытаясь образумить Григория, родные почти насильно женят его, но в браке с Натальей он несчастлив и возвращается к Аксинье. Опозоренная Наталья пытается покончить жизнь самоубийством, но остаётся жива. По возвращении с военной кампании Григорий подозревает измену со стороны Аксиньи и снова уходит к законной жене, которая приносит ему детей.

Любовная драма протекает на фоне исторического перелома: революции, Первой мировой и Гражданской войны. Григорий становится участником военных событий; вернувшись с фронта, долгое время не может решить, к какой стороне примкнуть. Поначалу выступает против советской власти, примыкая к повстанцам, затем, долгое время колеблясь, встает на сторону красных. В горниле войны и драмы жизни гибнет почти вся его семья: отец и мать, жена Наталья, брат Пётр и невестка Дарья. 

Григорий пытается спасти свою последнюю любовь — Аксинью, но и это ему не удаётся. В конце концов, пытаясь найти успокоение, он возвращается к остаткам семьи и к родному дому.

Съёмочная группа и технические детали

В ролях

Съёмочная группа 
 Режиссёр : Сергей Бондарчук
 Продюсер : Энцо Рисполи, Константин Эрнст, Анатолий Максимов
 Композитор : Луис Бакалов
 Оператор Даниель Нануцци
 Монтаж : Поль ЛаМастра
 Художники-постановщики : Джованни Наталуччи, Данило Донати
 Костюмы : Сибилла Ульсамер

Технические детали 
Формат: 2 диска DVD-9 (2 слоя) (PAL) региональный код 5

Дистрибьютор: Первая Видеокомпания, Madison Motion Pictures Ltd.

Звуковые дорожки: Русский Dolby Digital Stereo; Субтитры: Русский
Формат изображения: Widescreen 1.85:1.

Издание 2006 года, длительность 364 мин.

История создания

Предыстория 
Замысел об экранизации романа Шолохова возник у Сергея Бондарчука давно. Ещё в середине 1960-х, когда готовилась постановка фильма «Война и Мир», он ездил консультироваться к Шолохову. Писатель отговаривал Бондарчука ставить эпопею Толстого и предлагал взяться за «Тихий Дон», так как постановка Герасимова его не совсем устроила. В 1975 году в прессе появились сообщения о том, что Бондарчук готовится к постановке нового многосерийного фильма по роману Шолохова. Но тогда Бондарчук не получил благословения мэтра советской кинематографии и своего учителя Сергея Аполлинариевича Герасимова:
Дай мне спокойно умереть, Серёжа, а потом снимай так, как ты думаешь.

Так что возвратился к идее съёмок фильма Бондарчук только с началом перестройки. В 1986 году в интервью он сообщил, что работа над картиной начата. Как вспоминала студентка Сергея Бондарчука (выпуск 1989 года) Ольга Кабо:
Он же горел, бредил тогда «Тихим Доном». Все четыре года учёбы мы готовили отрывки из романа, примерялись к его образам… Наконец Сергей Фёдорович запустился с «Тихим Доном» и для нас, уже почти своих выпускников, сделал кинопробы.

Наступило смутное время конца 1980-х, V съезд кинематографистов СССР и развал советского кино и всей системы. Живой классик Бондарчук уже не имел того авторитета и влияния в кинематографической среде. В начале 1990-го было достигнуто предварительное соглашение с Госкино, и Сергей Бондарчук начал подготовку сценария сначала 15-, затем 11-серийного фильма. Однако средств для реализации в СССР найдено не было.

При содействии режиссёра Али Хамраева Бондарчук вышел на итальянского продюсера Энцо Рисполи. В январе 1990 года между студией «Время» (руководитель Бондарчук) и итальянской фирмой «International Cinema Company» был подписан контракт о съёмках 10-серийной телеверсии и 5-часовой киноверсии романа «Тихий Дон». По условиям договора, на ведущие роли приглашались иностранные актёры, а язык картины был английский.

Съёмки и монтаж 
Съёмки проходили в России и на Украине. Основная трудность работ была связана с тем, что значительная часть актёрской группы была всё-таки русскоязычной. Актёрам пришлось спешно учиться английскому языку или выучивать роль наизусть. Одному белорусскому актеру никак не удавалась иностранная речь. Из затруднительной ситуации был найден оригинальный выход — ему приклеили длинные усы, чтобы скрыть неверную артикуляцию. Владимир Гостюхин едва не погиб во время съемок эпизода расстрела Петра. Измученный 35 градусным морозом итальянский пиротехник неправильно вставил заряд, который должен был создать иллюзию ранения, и микровзрыв оказался направлен в грудь актера. По его собственному признанию, от страшной боли помогли лишь интенсивные растирания водкой и не менее интенсивное принятие ее внутрь. В картине Бондарчука (съемки шли в 1991 году), как рассказал актер Владимир Новиков, наши артисты получали 500 долларов за съемочный день, а иностранцы - от 10 тысяч баксов. Размеры гонораров хранились в строжайшей тайне. Проблемы начались, когда банк прекратил финансирование проекта. Встал вопрос о прекращении съемок. Но русские актеры сказали Бондарчуку, что готовы бесплатно сниматься. И целый месяц играли без гонораров. Иностранцы возмущались, отказывались работать за спасибо. И только из уважения к режиссеру закончили съемки. 

Завершив примерно за 11 месяцев съёмки, 10 августа 1992 года Бондарчук выехал в Италию монтировать и озвучивать фильм.

Монтаж был начат в итальянской студии «Чинечитта» и продолжался около 6 месяцев. В это же время началась тяжба российской и итальянской сторон. По версии продюсеров, в ходе съёмок произошёл перерасход средств (бюджет картины составил примерно 10 млн долларов), и в 1992 году компания сообщила о своём банкротстве. По другой версии, в портфеле итальянской кинокомпании было одновременно несколько дорогостоящих картин, находившихся в производстве, и она не рассчитала свои возможности. Незаконченная версия картины и все рабочие материалы были конфискованы банком-кредитором. В 1994 году Сергей Бондарчук ушёл из жизни, так и не увидев своей последней работы на экранах.

1994—2006 годы 
В период с 1994 по 2004 год вдовой режиссёра Ириной Скобцевой и сыном Фёдором неоднократно делались попытки разрешить юридические трудности и вернуть фильм на родину.

В 2005 году после длительных переговоров компания Первый канал (Россия) при непосредственном участии Михаила Швыдкого, Константина Эрнста, Владимира Познера выкупила рабочие материалы — около 160 тыс. метров плёнки. К монтажу картины приступил сын режиссёра Фёдор Бондарчук. Кроме этого, он также доснял несколько второстепенных сцен, главным образом, натурных съёмок природы, необходимых для целостности сюжета.

7 ноября 2006 года на Первом канале состоялась премьера сериала.

Фёдор Бондарчук восстановил картины в формате сериала из рабочих материалов, став режиссёром телевизионной версии. Дистрибьютером DVD-версии сериала является «Первая видеокомпания».

В распоряжении итальянской стороны осталась режиссёрская, 10-серийная, смонтированная самим Сергеем Бондарчуком, версия картины, но пока её никто не видел. По информации от компании Madison Motion Pictures Ltd, есть вероятность, что она всё-таки выйдет в свет.

Отзывы 
Сериал в России получил противоречивые отзывы критиков. Находились весьма положительные, даже восторженные оценки, но в основном со стороны особых ценителей трудов Бондарчука. А вот например публикация в «Независимой газете», посвящённая премьере, называлась «Счастье, что Шолохов не дожил до этого». Андрей Воронцов в статье журнала Lenta.ru сказал: "Несомненно, "Тихий Дон" одна из самых слабых его [Сергея Бондарчука] работ, но выйди этот фильм на экраны в начале 90-х, и отношение к нему было бы совсем иным. Ему не удалось бы встать вровень с герасимовским шедевром, но он избежал бы печальной участи перерождения в телевизионную версию имени Федора Бондарчука с ее лубочной компьютерной графикой и потрясающей рекламной кампанией, которая навредила фильму едва ли не больше, чем неумелые руки реставраторов.". 

Помимо неродного для русского зрителя, исходно английского, и переозвученного русского, текста сериала отмечалась неаутентичность героев. Российские актёры достойно справились со своей задачей, но иностранные исполнители главных ролей мало похожи на коренных обитателей донских степей. Даже для самого Эверетта выбор его на роль Мелехова показался странным. Не похожа на казачку утончённая Дельфин Форест. По отзывам многих критиков, только актёр Мюррей Абрахам сколько-нибудь достоверно смотрелся в роли Пантелея Прокофьевича.

Сравнение с картиной Герасимова выявляет интересные особенности. Если в «Тихом Доне» 1958 года в значительной мере присутствовала советская идеология, то в фильме 1992 года политической подоплёки в такой мере не ощущается. Между тем, в романе она играет значительную роль. Фильм главным образом отображает любовную драму Мелехова, что сильно обесценивает глубокое и многоплановое произведение Шолохова.

Как отмечал известный социолог Борис Кагарлицкий,
фильм, вышедший под именем Сергея Бондарчука, временами производит впечатление ученической работы, где любая сцена снята и показана не то чтобы плохо, но непременно банально — как в сотнях и тысячах других «костюмных» фильмов, ничем не выделившихся и не запомнившихся.

Критики даже предполагали, что столь необычная режиссёрская трактовка классического русского произведения — своеобразный вызов со стороны Бондарчука, который в один момент стал не востребован в советской кинематографии.

Были и те, кому такая версия романа Шолохова понравилась. Известный танцовщик и режиссёр Андрис Лиепа так отозвался о сериале:
Сам сериал меня нисколько не разочаровал. Игра западных актеров не вызывает у меня отторжения. Мюрей Абрахам, например, так вжился в роль отца Григория, что я поначалу даже не понял, что это иностранец. Разумеется, видно, что фильм изначально делался для Запада и, по-моему, поставленная задача — в ненавязчивой и занимательной форме объяснить иностранцам, что же такое русский дух, русская история, — выполнена идеально.

Мнение о работе Бондарчука подытожил в «Российской газете» писатель Павел Басинский:
Этот фильм — история нашей современной национальной вины. Перед Бондарчуком. Перед автором «Тихого Дона». Перед нашими зрителями. Это история о том, как зачем-то все решительно изнасиловали всех. Заказчики — Бондарчука. Бондарчук — совершенно не готовых для предложенных им ролей иностранных актеров. Наши актеры — самих себя, заставляя произносить родные речи на английском языке. «Farewell, Grigori!» («Прощай, Григорий!»). Кому и зачем было нужно это групповое самоистязание — вот основной трагический вопрос разворачивающейся на телеэкране, наверное, самой странной в мировом кинематографе киноэпопеи.

Особенности

Отличия от романа 

В сериале отсутствует или сильно сокращена политическая и военная сторона: нет выступления Корнилова и боя у Глубокой. Сокращены сюжетные линии о деятельности коммунистов и становлении советской власти в Вёшенской, имеющие важное сюжетное и смысловое значение в романе. Например, в фильме нет таких героев, как Подтёлков, не показана деятельность большевистской ячейки в Татарском. Отсутствует сцена драки между казаками и тавричанами в очередь на мельницу из второй части первой книги (в фильме Герасимова эта сцена присутствует).
Некоторые сюжетные ходы в сериале изложены не совсем внятно. Неясна, к примеру, судьба Степана Астахова.

Особенности съёмки 
Съёмки производились на Украине и в России. Большая часть съёмок прошла на Дону, около хутора Калининский, на правом берегу Дона, недалеко от станицы Вёшенской.

В фильме присутствуют грандиозные военные сцены в духе Сергея Бондарчука. В одной из сцен было занято до 2 тысяч всадников. Фильм 1992 года стал одним из последних крупных кинематографических проектов, где батальные сцены сняты вживую и без помощи компьютерных спецэффектов.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт английской версии
 Страница о истории экранизаций «Тихого Дона»
 Фрагмент из картины на Youtube

Телефильмы 2006 года
Телесериалы Первого канала
Российские фильмы о Гражданской войне
Экранизации романа «Тихий Дон»
Телевизионные мини-сериалы России
Телевизионные мини-сериалы 2006 года
Кинофильмы, имеющие телеверсии